Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka – odbywający się corocznie w Dąbrowie Górniczej, otwarty jest dla muzyków wszystkich narodowości, którzy nie ukończyli 30. roku życia. W każdym kolejnym roku konkurs odbywa się w innych specjalnościach instrumentalnych.

Organizatorami zmagań młodych instrumentalistów są Pałac Kultury Zagłębia, miasto Dąbrowa Górnicza oraz Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (akademia sprawuje również opiekę merytoryczną). Od pierwszej edycji dyrektorem artystycznym jest prof. Zygmunt Tlatlik.

Informacje ogólne 
Historia Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka swym początkiem sięga kwietnia 2005 r. W związku z czterdziestą rocznicą śmierci urodzonego w Dąbrowie Górniczej kompozytora ówczesny prezydent miasta – Jerzy Talkowski zainicjował organizację Festiwalu im. Michała Spisaka. Jego celem było propagowanie muzyki Michała Spisaka oraz zapewnienie promocji i wspieranie rozwoju utalentowanych instrumentalistów młodego pokolenia. Z upływem lat i realizacją kolejnych edycji konkursu cele te pozostają niezmienne.

Kontynuacja nastąpiła w roku 2006. Festiwal zmienił formułę i odbył się jako I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka. Miał charakter otwarty i przebiegał w trzech specjalnościach instrumentów smyczkowych: altówka, wiolonczela i kontrabas.

I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka odbył się w 2007 roku i zapoczątkował ideę konkursu o zasięgu międzynarodowym, otwartego dla muzyków wszystkich narodowości. Od tamtej pory realizowany jest cyklicznie we wrześniu – miesiącu urodzin patrona, Michała Spisaka. Przebiega w trzech etapach otwartych dla publiczności. Podczas najważniejszego, finałowego, uczestnikom towarzyszy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego.

Inicjatywę od lat wspierają wybitni artyści, autorytety polskiej i światowej kultury muzycznej, wchodzący w skład Komitetu Honorowego, m.in.: kompozytorzy i dyrygenci (Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Jan Krenz, Eugeniusz Knapik, Zdzisław Szostak), jak również dyrektorzy filharmonii, teatrów muzycznych i rektorzy akademii muzycznych z całego kraju. Od pierwszej edycji przedsięwzięcie wspierał Wojciech Kilar. Na przestrzeni lat konkurs wzbogacił zasoby polskiej literatury muzycznej o 24 utwory napisane i wydane specjalnie na tę okoliczność.

Historia 
 19-20.09.2005 r. – Festiwal Muzyczny im. Michała Spisaka
 19-25.09.2006 r. – I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka (altówka, wiolonczela, kontrabas)
 18-27.09.2007 r. – I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. M. Spisaka (obój, klarnet, fagot)
 5-14.09.2008 r. – II Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka (trąbka, waltornia, puzon)
 5-14.09.2009 r. – III Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka (flet, saksofon, akordeon)
 5-14.09.2010 r. – IV Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka (altówka, skrzypce, wiolonczela)
 5-14.09.2011 r. – V Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka (trąbka, puzon, róg)
 14-23.09.2012 r. – VI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka (flet, fagot, obój)
 14-23.09.2013 r. – VII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka (wiolonczela, altówka, skrzypce)
 14-23.09.2014 r. – VIII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka (saksofon, klarnet, akordeon)
 14-23.09.2015 r. – IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka (harfa, kontrabas, tuba i puzon basowy)
 14-23.09.2016 r. – X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka (flet, trąbka, wiolonczela)
 14-23.09.2017 r. – XI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka (skrzypce, altówka, obój)

Jury 
Oceny dokonuje jury składające się z polskich i zagranicznych artystów muzyków i pedagogów, z bogatym doświadczeniem koncertowym i akademickim, powołane przez dyrektora artystycznego konkursu.

2006

 prof. Paweł Głombik (przewodniczący)
 prof. Zygmunt Jochemczyk
 prof. Stefan Kamasa
 prof. Janusz Pisarski
 prof. Stanisław Firlej
 prof. Bernard Polok
 prof. Stefan Nowak
 prof. Tadeusz Górny
 prof. Leszek Sokołowski
 prof. Leon Markiewicz (sekretarz)
 prof. Zygmunt Tlatlik (zastępca sekretarza, dyrektor artystyczny)

2007

 prof. Tomasz Miczka (przewodniczący)
 prof. zw. Andrzej Janicki (zastępca przewodniczącego)
 prof. Bogumił Gadawski (zastępca przewodniczącego)
 prof. Diethelm Jonas
 prof. Jerzy Kotyczka
 prof. Janusz Kopczyński
 prof. Valter Vitek
 prof. Zdzisław Nowak
 prof. Mieczysław Stachura
 prof. Wladimir Apatski
 prof. Wojciech Orawiec
 prof. Marek Barański
 prof. Leon Markiewicz (sekretarz)
 prof. Zygmunt Tlatlik (zastępca sekretarza, dyrektor artystyczny)

2008

 prof. Wiesław Grochowski – prof. AM (przewodniczący)
 prof. Stanisław Dziewior (zastępca przewodniczącego)
 prof. Jan Górny (zastępca przewodniczącego)
 prof. Jan Wincenty Hawel
 Alfred Kasprzok
 prof. Vladislav Maceček
 prof. Roman Gryń
 prof. Igor Cecocho
 prof. Magdalena Zawadzka Alves-Silva
 adt Marek Medyński
 adt Zdzisław Stolarczyk
 prof. Ryszard Dudek
 prof. Leon Markiewicz (sekretarz)
 prof. Zygmunt Tlatlik (zastępca sekretarza, dyrektor artystyczny)

2009

 prof. Joachim Pichura (przewodniczący)
 prof. Barbara Świątek-Żelazna (zastępca przewodniczącego)
 prof. Mieczysław Stachura (zastępca przewodniczącego)
 prof. Janos Balint
 prof. Antoni Wierzbiński
 prof. Krzysztof Langman
 prof. Claus Olesen
 st. wykł. Bernard Steuer
 wykł. Paweł Gusnar
 prof. Volodymyr Runchak
 prof. Jerzy Kaszuba
 prof. Krzysztof Olczak
 prof. Leon Markiewicz (sekretarz)
 prof. Zygmunt Tlatlik (zastępca sekretarza, dyrektor artystyczny)

2010

 prof. Paweł Głombik (przewodniczący)
 prof. Janusz Pisarski (zastępca przewodniczącego)
 prof. Roman Lasocki (zastępca przewodniczącego)
 prof. Ulf Tischbirek
 prof. Michał Grabarczyk
 prof. Janusz Skramlik
 prof. Jerzy Kosmala
 prof. Robert Szreder
 prof. Dariusz Korcz
 prof. Jan Paruzel
 prof. Andrzej Orkisz
 prof. Stanisław Pokorski
 adiunkt dr Anna Waluga (sekretarz)
 prof. Zygmunt Tlatlik (zastępca sekretarza, dyrektor artystyczny)

2011

 prof. Stanisław Dziewior (przewodniczący)
 prof. Wiesław Grochowski (zastępca przewodniczącego)
 prof. Jan Górny (zastępca przewodniczącego)
 prof. Igor Cecocho
 prof. Roman Gryń
 prof. Jan Wincenty Hawel
 Alfred Kasprzok
 adi. Marek Medyński
 Peter Malton
 adi. Zdzisław Stolarczyk
 wykł. Tadeusz Kassak
 prof. Vadim Novikov
 adi. dr Anna Waluga (sekretarz)
 prof. Zygmunt Tlatlik (zastępca sekretarza, dyrektor artystyczny)

2012

 prof. Tomasz Miczka (przewodniczący)
 prof. Barbara Świątek–Żelazna (zastępca przewodniczącego)
 dr hab. Marek Barański (zastępca przewodniczącego)
 prof. János Bálint
 prof. Jerzy Mrozik
 adt Maria Grochowska
 Zdzisław Szostak
 prof. Janusz Kopczyński
 prof. Józef Raatz
 prof. Bogumił Gadawski
 prof. Valerij Popov
 mgr Arkadiusz Adamczyk
 dr hab. Damian Walentek (sekretarz)
 mgr Zofia Pielgrzym (zastępca sekretarza)
 prof. Zygmunt Tlatlik (dyrektor artystyczny)

2013

 prof. Paweł Głombik (przewodniczący)
 prof. Dariusz Korcz (zastępca przewodniczącego)
 prof. Roman Lasocki (zastępca przewodniczącego)
 prof. Marcin Baranowski
 prof. Robert Szreder
 adi dr hab. Szymon Krzeszowiec
 prof. Janusz Pisarski
 prof. Piotr Reichert
 prof. Maria Czajkowska
 prof. Stanisław Firlej
 prof. Zdzisław Łapiński
 prof. Jan Wincenty Hawel
 dr hab. Damian Walentek (sekretarz)
 prof. Zygmunt Tlatlik (dyrektor artystyczny)

2014

 prof. Joachim Pichura (przewodniczący)
 prof. Mieczysław Stachura (zastępca przewodniczącego)
 prof. Andrzej Rzymkowski (zastępca przewodniczącego)
 prof. Antonio Saiote
 prof. Roman Widaszek
 dr hab. Zoltán Kovács
 prof. Alexander Stepanov
 adt dr Paweł Gusnar
 mgr Bartłomiej Duś
 prof. Jerzy Kaszuba
 prof. dr hab. Krzysztof Olczak
 mgr Marcela Halmova
 dr hab. Damian Walentek (sekretarz)
 prof. Zygmunt Tlatlik (dyrektor artystyczny)

2015

 prof. Helga Storck (przewodnicząca)
 prof. Jan Górny (zastępca przewodniczącego)
 dr hab. prof. AM Waldemar Tamowski (zastępca przewodniczącego)
 prof. Lieve Robbroeckx
 prof. Alina Bzhezhinska
 prof. Imogen Barford
 prof. Miloslav Jelínek
 prof. dr hab. Piotr Czerwiński
 prof. dr hab. Piotr Kurzawa
 dr hab. prof. UMFC Zdzisław Stolarczyk
 dr Jakub Urbańczyk
 prof. Gábor Adamik
 dr hab. Damian Walentek (sekretarz)
 prof. dr hab. Zygmunt Tlatlik (dyrektor artystyczny)

2016

 prof. dr hab. Jerzy Mrozik (przewodniczący)
 prof. dr hab. Jan Wincenty Hawel (zastępca przewodniczącego)
 prof. zw. dr hab. Stanisław Dziewior (zastępca przewodniczącego)
 prof. Janos Balint
 prof. dr hab. Barbara Świątek – Żelazna
 prof. František Kantor
 prof. dr hab. Igor Cecocho
 prof. dr hab. Roman Gryń
 dr hab. Wacław Mulak
 prof. Maria Czajkowska
 prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
 prof. dr hab. Tomasz Strahl
 dr hab. Damian Walentek (sekretarz)
 mgr Zofia Pielgrzym (zastępca sekretarza)
 prof. Zygmunt Tlatlik (dyrektor artystyczny)

Laureaci 

Konkursy muzyki poważnej
Kultura w Dąbrowie Górniczej